7. længdegrad kan henvise til:

 7. vestlige længdekreds
 7. østlige længdekreds